Grimmel ist der Nachname folgender Personen:

 Eckhard Grimmel (* 1941), deutscher Geograph
 Torben Grimmel (* 1975), dänischer Sportschütze

Grimmel bezeichnet auch das ehemalige Patriziergeschlecht derer von Grimmel aus dem oberschwäbischen Memmingen, siehe Grimmel (Patriziergeschlecht) 

Siehe auch:
 Krimmel
 Krimml